Indywidualny turniej szpadzistów był jedną z pięciu konkurencji szermierskich rozgrywanych podczas V Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku. Zawody odbyły się w dniach 11–13 lipca 1912 r. w Östermalm Sporting Grounds. Złoty medal zdobył Belg Paul Anspach.

Turniej odbył się bez udziału najlepszych szpadzistów z Francji i Włoch. Pierwsi zbojkotowali turniej szpadzistów, jak i wszystkie konkurencje w tej dyscyplinie, drudzy zaś odmówili udziału z powodu odrzucenia przez Międzynarodową Federację Szermierczą włoskiego projektu przedłużenia szpady do 94 cm.

Wyniki

Eliminacje 
Pojedynki eliminacyjne rozegrano 11-12 lipca. Awans do ćwierćfinałów uzyskiwało po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy.

Ćwierćfinały 
Ćwierćfinały rozegrano 12 lipca. Trzech najlepszych z każdej grupy awansowało do półfinałów.

Półfinały 
Półfinały rozegrano 13 lipca. Dwóch najlepszych z każdej grupy awansowało do finału.

Finał 
Finał został rozegrany 13 lipca. Złoty medal zdobył reprezentant Belgii Paul Anspach.

Bibliografia 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912